Le mot « blanc » est originellement un adjectif qualifiant une couleur. Par conversion, il est devenu un nom propre ou un nom commun, utilisé notamment comme anthroponyme et toponyme.

Adjectif 
Blanc est une couleur.

Anthroponyme 
Blanc est un prénom masculin. Il a pour forme féminine Blanche se fêtant le 3 octobre.

Blanc est aussi un patronyme.

Personnalités portant ce patronyme 

 
 Abel Blanc (1954-), alpiniste valdôtain ;
 Adolphe Blanc (1828-1885), violoniste et compositeur français ;
 Adolphe-Edmond Blanc (1799-1850), avocat et homme politique français ;
 Alain Blanc (1947-), éditeur et poète français ;
 Alain-Michel Blanc (19?-), scénariste et réalisateur français ;
 
 Albert Girard-Blanc (1901-2005), pilote d'avion français ;
 Alexandre Blanc (1874-1924), instituteur, syndicaliste et homme politique français ;
 Alphonse Blanc (1853-1919), négociant et maire d'Angers ;
  (1880-1964), général français ;
 André Blanc (1966-), footballeur français ;
 André Blanc (), entraîneur français de football ;
 Anne Blanc (1966-), femme politique française ;
 
 Bernard Blanc (1954-), dirigeant d'entreprise et homme politique français ;
 
  ;
 Charles Blanc-Gatti (1890-1966), peintre suisse ;
  ;
 Claude Blanc (1758-1807), homme politique français ;
 Claude Blanc (1934-), homme de radio et comédien suisse ;
 Claude Marie-Joseph Blanc (1753-1833), général de brigade français ;
 Claudius Blanc (1854-1900), compositeur français ;
 Clément Blanc (1897-1982), général d'armée français, Chef d’état-major de l'Armée de terre de 1949 à 1955 ;
 Daniel Blanc (1959-), auteur-compositeur-interprète français ;
 Didier Blanc, (1984-), skieur français ;
 Dominique Blanc (1956-), actrice française ;
 Edmond Blanc (1856-1920), éleveur de chevaux de course et homme politique français ;
 
 Étienne Blanc (1954-), homme politique français ;
 François Blanc (1662-1742), dit « Blanc la Goutte », poète grenoblois ;
 François Blanc (1806-1877), homme d'affaires français ;
 Françoise Blanc (1936-2017), biologiste française ;
 
 Gérard Blanc (1947-2009), chanteur français, ex membre du groupe Martin Circus ;
 Grégoire Blanc (1996-), musicien multi-instrumentiste français ;
 Guillaume Blanc (1982-), historien français 
 
 Hervé Blanc (1955-2020), acteur français ;
 Honoré Blanc (1736-1801), armurier français ;
 Jacques Blanc (1939-), homme politique français ;
  ;
 Jan Blanc (1975-), historien de l'art français ;
  ;
 Jean Blanc (1918-1999), coureur cycliste français ;
 Jean Blanc (1920-2004), homme politique français ;
 Jean-Claude Blanc (1963-), homme d'affaires français spécialisé dans le sport ;
 Jean-Claude Blanc (1947- ), metteur en scène, dramaturge et philosophe connu sous le nom de plume de Martin Moschell ;
 Jean-David Blanc (1968-), entrepreneur français ;
 Jean-Jacques Blanc (1745-1820), général de brigade français ;
 Jean-Jacques Jelot-Blanc (1948-), journaliste et écrivain français ;
 
 Joseph Blanc (1846-1904), peintre français ;
 Joseph Blanc (1863-1941), homme politique français ;
 Joseph Félix Blanc (1872-1962), missionnaire et évêque français ;
 Jules Blanc (1881-1960), homme politique français ;
  ;
 Kelyan Blanc (1988-), acteur français ;
 Laura Blanc (19?-), actrice française ;
 Laure Blanc-Féraud (1963-), mathématicienne française ;
 Laurent Blanc (1965-), footballeur français ;
  
 Lucien Aimé-Blanc (1935-2020), policier français ;
 Ludivine Blanc (1995-), préparatrice physique et maître nageur sauveteur française ;
 Manuel Blanc (1968-), acteur français de cinéma ;
 
 Marie-Jean-Gustave Blanc (1844-1890), vicaire apostolique et archevêque de Corée ;
 Marie Blanc (1833-1881), femme d'affaires française ;
 Martine Blanc (1944-), autrice et illustratrice française ;
 
 Michaël Blanc (1973-), citoyen français, emprisonné en Indonésie de 1999 à 2014 pour trafic de drogue ;
 
 Michelle Blanc (1961-), consultante québécoise en marketing Internet et en commerce électronique ;
 Noel Blanc (1938-), acteur doubleur de voix américain ;
 Olivia Blanc (1980-), chanteuse française sous le nom d'Olivia Ruiz ;
 Olivier Blanc (1951-), historien français de la Révolution française ;
 Patrick Blanc (1953-) botaniste français ;
 Patrick Blanc (1973-), skieur-alpiniste ;
 
 
 Raymond Blanc (1914-2007), auteur français de roman policier ;
 Raymond Blanc (1949-), chef cuisinier français ;
 Renaud Blanc (1991-), coureur cycliste suisse ;
 Roger Blanc (1919-1958), réalisateur français ;
 Rose Blanc (1919-1943), résistante communiste française morte en déportation ;
 Serge Blanc (1929-2013), violoniste français ;
 Serge Blanc (1972-), footballeur français ;
 Suzanne Blanc (1915-1999), femme de lettres américaine, autrice de roman policier ;
 William Blanc (1976-), historien médiéviste français ;
 Yan-Philippe Blanc (1964-2003), homme d'affaires français.

Pseudonyme 

 Charles Blanc (1864-1902 ou 1941), pseudonyme ou autre nom de Charles Lebœuf, fils  illégitime supposé de Napoléon III et de Julie Lebœuf dite Marguerite Bellanger ; 
 Éric Blanc, de son vrai nom Éric Degbegni, (né en 1965), un imitateur, humoriste et acteur français d'origine béninoise ;
 Mel Blanc (1908-1989) acteur de dessins animés.

Toponyme 

 Blanc, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Peux-et-Couffouleux ;
 Étang Blanc, dans le département français des Landes ;
 .

Histoire 
Au cours de différentes périodes historiques, les Blancs sont les partisans de la monarchie :
 en France, à la fin du , les royalistes de 1792 ; 
 en Russie, au , les partisans du retour à l'ancien régime tsariste durant la guerre civile russe.

Titres 

 Blanc, un roman de Louis Francis ;
 Blanc, un album de Julie Zenatti (2015).

Animaux 
 Le blanc est une couleur de robe extrêmement rare chez le cheval.
 Le blanc est également une robe chez le chat.
 Le blanc est également une robe chez le canard.

Autres 
 Un Blanc ou une Blanche », les personnes europoïdes à la peau claire
 (5338) Michelblanc, un astéroïde
 Blanc ou maladie du blanc, un type de maladie cryptogamique (voir Oïdium)
 Blanc, un matériau
 Blanc, en biologie moléculaire, un tube sans échantillon, ne contenant que de l'eau, et qui sert de témoin de non contamination de la manipulation
 Blanc, en typographie au plomb, un synonyme d'espace, un caractère d'imprimerie non imprimant, destiné à séparer les mots et les lignes
 Blanc, un correcteur liquide
 Blanc, un des camps du jeu des échecs, du jeu de dames, du go, de l'othello
 Vin blanc, peut être appelé simplement un « blanc »
 Blanc, en Bourgogne, un anticordataire membre de la Petite Église
 Double Blanc ou Album Blanc, autres noms de l'album The Beatles des Beatles (1968)
 Blanc, un personnage de fiction dans le jeu vidéo Hyperdimension Neptunia

Voir aussi 

Patronyme français
Patronyme suisse
Prénom masculin
Prénom français